El término Chin hace referencia a:

Lugares
Chin. Estado de Birmania. Su capital es Hakha.

Etnia
Chin. Grupo étnico de Birmania, concentrados principalmente en la parte occidental del país.

Razas caninas
Chin o Spaniel japonés. Raza de perro de compañía de tipo Spaniel.